L'autoportrait est la représentation d'un artiste faite par l'artiste lui-même. Autoportrait est le titre de plusieurs œuvres :

Peinture

Titre simple 
 Autoportrait, tableau d'Albrecht Dürer peint en 1500 ;
 Autoportrait, tableau de Giovanni Bellini peint vers 1500 ;
 Autoportrait de Pinturicchio, élément du panneau de l'Annonciation des fresques de la chapelle Baglioni à Spello, peint vers 1501 ;
 Autoportrait, tableau de Raphaël peint vers 1505 ;
 Autoportrait, tableau de Giorgione peint entre 1500 et 1510 ;
 Autoportrait, tableau de Giorgione peint en 1510 ;
 Autoportrait, tableau de Giovanni Gerolamo Savoldo peint vers 1525 ;
 Autoportrait, tableau de Hans Holbein le Jeune peint vers 1542 ;
 Autoportrait, tableau de Giorgio Vasari, peint entre 1566 et 1568 ;
 Autoportrait, tableau du Tintoret, peint vers 1588 ;
 Autoportrait, tableau d'Antoine van Dyck peint vers 1620 ;
 Autoportrait, tableau d'Antoine van Dyck, peint dans les années 1620 ;
 Autoportrait, tableau d'Antoine van Dyck peint vers 1622 ;
 Autoportrait, tableau de Simon Vouet peint vers 1628 ;
 Autoportrait, tableau de Rembrandt peint en 1629 ;
 Autoportrait, tableau de Pierre Paul Rubens peint vers 1638 ;
 Autoportrait, tableau de Diego Vélasquez peint vers 1640 ;
 Autoportrait, tableau de Jacob Jordaens peint vers 1648 ;
 Autoportrait, tableau de Rembrandt peint en 1652 ;
 Autoportrait, tableau de Rembrandt peint en 1658 ;
 Autoportrait, tableau de Rembrandt peint en 1660 ;
 Autoportrait, tableau de Jacques-Louis David peint en 1794 ;
 Autoportrait, tableau de William Turner peint en 1799 ;
 Autoportrait, tableau de Francisco de Goya peint en 1815 ;
 Autoportrait, tableau de Théodore Chassériau peint en 1835 ;
 Autoportrait, tableau d'Edgar Degas peint en 1854-55 ;
 Autoportrait, tableau de Paul Cézanne peint vers 1880 ;
 Autoportrait, tableau de Paul Cézanne peint vers 1880 ;
 Autoportrait, tableau de Giovanni Boldini peint vers 1892 ;
 Autoportrait, tableau d'Auguste Renoir peint en 1899 ; 
 Autoportrait, tableau de Henri Matisse peint en 1900 ;
 Autoportrait, tableau de Pablo Picasso peint en 1901 ;
 Autoportrait, tableau d'Albert Marquet peint en 1904 ;
 Autoportrait, tableau de Joaquín Sorolla peint en 1904 ;
 Autoportrait, tableau de Henri Matisse peint en 1906 ;
 Autoportrait, tableau de Pablo Picasso peint en 1907 ;
 Autoportrait, tableau de Boris Koustodiev, 1912 ;
 Autoportrait, tableau de Joan Miró peint en 1919 ;
 Autoportrait, tableau de Claude Monet peint en 1917 ;
 Autoportrait, tableau de Salvador Dalí peint en 1972 ;
 Triple autoportrait, tableau effectué pour une illustration de couverture de magazine de Norman Rockwell, peint en 1960 ;

Titre composé 
 Autoportrait aux gants, tableau d'Albrecht Dürer daté de 1498 ;
 Autoportrait avec un ami, tableau de Raphaël peint entre 1518 et 1520 ;
 Autoportrait au béret rouge, tableau attribuée à Parmigianino peint en 1540 ;
 Autoportrait au tournesol, tableau d'Antoine van Dyck peint vers 1632 ;
 Autoportrait en allégorie de la peinture, tableau d'Artemisia Gentileschi peint vers 1638 ;
 Autoportrait à l'âge de 34 ans, tableau de Rembrandt peint en 1640 ;
 Autoportrait avec béret et col droit tableau de  Rembrandt peint en 1659 ;
 Autoportrait en Zeuxis, tableau de Rembrandt peint vers 1663 ;
 Autoportrait à l'âge de 63 ans, tableau de Rembrandt peint vers 1669 ;
 Autoportrait aux deux cercles, tableau de Rembrandt peint entre 1665 et 1669 ;
 Autoportrait dans l'atelier, tableau de Francisco de Goya peint entre 1790 et 1795 ;
 Autoportrait avec deux élèves, tableau de Adélaïde Labille-Guiard peint en 1785 ;
 Autoportrait aux trois collets, tableau de Jacques-Louis David peint en 1791 ;
 Autoportrait aux lunettes, tableau Francisco de Goya peint vers 1800 ;
 Autoportrait à vingt-quatre ans, tableau de Jean-Auguste-Dominique Ingres peint en 1804 ;
 Autoportrait au chapeau, tableau de Paul Cézanne peint en 1875 ;
 Autoportrait à la palette, tableau d'Édouard Manet peint en 1878 ;
 Autoportrait devant un miroir, tableau de Henri de Toulouse-Lautrec peint vers 1882 ;
 Autoportrait à l'oreille bandée ou L'Homme à la pipe, tableau de Vincent van Gogh peint en 1889 ;
 
 Autoportrait au chevalet, tableau de Gustave Caillebotte peint entre 1879 et 1880 ;
 Autoportrait au chevalet, tableau de Marc Chagall peint en 1914 ;
 Autoportrait au chapeau, tableau de Paul Gauguin peint en 1892 ;
 Autoportrait au chapeau blanc, tableau d'Auguste Renoir peint en 1910 ;
 Autoportrait cubiste, deux tableaux de Salvador Dalí peints en 1923 ;
 Autoportrait de Malevitch de 1933, tableau de Kasimir Malevitch peint en 1933 ;
 Autoportrait dans le camp, tableau de Felix Nussbaum peint en 1940 ;
 Autoportrait mou avec du lard grillé, tableau de Salvador Dalí peint en 1941 ;

Autoportraits par artiste 
 Autoportraits de Gustave Courbet, autoportraits peints par Gustave Courbet ;
 Autoportraits de Goya, autoportraits peints par Francisco de Goya ;
 Autoportraits d'Edvard Munch, autoportraits peints par Edvard Munch ;
 Autoportraits de Rembrandt, autoportraits, peints, gravés ou dessinés par Rembrandt ;
 Autoportraits de Van Gogh, ensemble de tableaux et dessins représentant l'artiste-peintre néerlandais entre 1886 et 1889.

Dessin 
 Autoportrait à l'âge de treize ans, dessin à la pointe d'argent d'Albrecht Dürer daté de 1484 ;
 Autoportrait de Léonard de Vinci, dessin à la sanguine, présenté comme l'autoportrait de Léonard de Vinci daté entre 1512 et 1515 ;
 Autoportrait d'Ernst Mach ou Vue de l’œil gauche, dessin d'Ernst Mach publié en 1886 ;

Photo 
 Autoportrait photographique : autoportrait réalisé avec un appareil photographique, à l'aide d'un miroir ou toute autre surface réfléchissante, ou en se prenant en photo à l'aide d'un retardateur ou d'un déclencheur à distance ;

Littérature 
 Autoportrait de l'auteur en coureur de fond, roman de Haruki Murakami

Cinéma 
 Général Idi Amin Dada : Autoportrait :  film documentaire réalisé par Barbet Schroeder, sur le président ougandais Idi Amin Dada, sorti en 1974 ;

Musique 
 Autoportrait, chanson du répertoire du chanteur Johnny Hallyday, écrite par Maurice Lindet, composée par Jonathan Maman dit « John Mamann » et sortie en 2011.
 Autoportrait, album de Hugues Aufray sorti en 2020.

Voir aussi 
 
 :Catégorie:Autoportrait